Alexandre Rodnianski (né en 1961), réalisateur, producteur de cinéma et de télévision ukrainien ;
 Igor Rodnianski (né en 1972), mathématicien russo-américain.